Уча́сток — слово, имеющее несколько значений.

Административно-территориальные участки 

 Участок — тип населённого пункта в России.
 Муниципальный участок — тип муниципального образования как часть другого муниципального образования (муниципального района) в Дагестане, Россия.
 Земельный участок — небольшая по площади территория почвы, выделенная в постоянное или временное владение какому-либо лицу.
 Призывной участок
 Избирательный участок 
 Полицейский участок
 Милицейский участок
 Участок на железной дороге - определённая часть какой-либо линии, поверхности или пространственной области (из Викисловаря)

Другое 
 «Участок» — телесериал 2003 года производства России.
 «Заколдованный участок» (или «Участок-2») — продолжение телесериала «Участок».
 «Участок» — фильм азербайджанского режиссёра Илгара Сафата.
 «Участок» — общественно-правовое ток-шоу.
 «Участок» — роман известного прозаика и сценариста Алексея Слаповского.

См. также 
 4-й Участок
 Участок № 4
 Участок № 6 (Альберта)
 Участок Чернигов — Овруч
 Участок внутренней посадки рибосомы